En Pologne, Florentynów peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Łódź
 Florentynów, un village du powiat de Pabianice,
 Florentynów, un village du powiat de Radomsko,
 Florentynów, un village du powiat de Zgierz.